Грибково — посёлок в Вологодском районе Вологодской области.

Входит в состав Подлесного сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Подлесный сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Вологды — 15,5 км, до центра муниципального образования Огарково — 2,5 км. Ближайшие населённые пункты — Дьяково, Крылово, Огарково.

До 26 декабря 2001 года Грибково имело статус деревни.

Население 
По переписи 2002 года население — 1101 человек (490 мужчин, 611 женщин). Преобладающая национальность — русские (99 %).

Примечания

Ссылки 
 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вологодского района